Velásquezspett (Melanerpes santacruzi) är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Velásquezspett delas upp i elva underarter med följande utbredning:
 M. s. polygrammus – Oaxaca till Chiapas (sydvästra Mexiko)
 M. s. grateloupensis – södra Tamaulipas till Puebla och centrala Veracruz (östra Mexiko)
 M. s. veraecrucis – södra Veracruz (östra Mexiko) till norra Guatemala
 M. s. dubius – Yucatánhalvön (sydöstra Mexiko) till Belize och norra Guatemala
 M. s. leei – Cozumel
 M. s. santacruzi – södra Chiapas (södra Mexiko) till norra Nicaragua
 M. s. hughlandi – centrala Guatemala
 M. s. pauper – norra Honduras
 M. s. turneffensis – Turneffe Island (utanför Belize)
 M. s. insulanus – Utila Island (utanför Honduras)
 M. s. canescens – Roatán Island och Barburat Island (utanför Honduras)

Den betraktas ofta som en underart till gulpannad hackspett (M. aurifrons).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Hackspettar
Fåglar i neotropiska regionen
Fåglar i nearktiska regionen